Була́товское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе бывшего Кашинского района Тверской области.

На территории поселения находятся 50 населенных пунктов. Административный центр — деревня Булатово.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Булатовского и Леушинского сельских округов. С 2018 года упразднено и стало частью единого Кашинского городского округа.

Географические данные 
 Общая площадь: 236,2 км²
 Нахождение: южная часть Кашинского района.
 Граничит:
 на севере — с Давыдовским СП,
 на востоке — с Письяковским СП и Барыковским СП,
 на юге — с Кимрским районом, Неклюдовское СП и Печетовское СП,
 на западе — с Верхнетроицким СП и Славковским СП.

Главная река — Медведица.

Поселение пересекает автодорога «Кушалино — Горицы — Кашин — Калязин».

Население 
По переписи 2002 года — 1446 человек (557 в Булатовском и 889 в Леушинском сельском округе), на 01.01.2008 — 1329 человек.
Национальный состав: русские.

Населённые пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населённые пункты 
На территории поселения исчезли деревни Большое Кобылино, Глебово, Грешниково, Тетерино, Чагино, Шаблыкино и другие.
Деревня Герасимово присоединена к деревне Льгово, деревня Аспидниково и погост Никольский, что на Песках присоединены к деревне Леушино.

История 
В XIX — начале XX века большинство деревень поселения относились к Кобылинской и Потуповской волостям Кашинского уезда Тверской губернии.
С 1929 года территория поселения входит в Кашинский район (сначала Московской области, с 1935 года — Калининской области, с 1990 года — Тверской области).

Известные люди 
 В ныне не существующей деревне Глебово родился Герой Советского Союза Иван Арсеньевич Самойлов.
 В деревне Льгово родился Герой Советского Союза Демьян Васильевич Кузов.

Ссылки 
Официальный сайт администрации Булатовского сельского поселения

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Кашинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году